Silfhout ist der Familienname folgender Personen: